Plusieurs villes ou communes possèdent une place Saint-Jean :

Place Saint-Jean à Bruxelles

Place Saint-Jean à Lyon
 Place Saint-Jean à Melun
 Place Saint-Jean à Nantes
 Place Saint-Jean à Paris

Voir aussi 
 

Jean Place